PNC Arena  é uma arena em Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos, mais conhecida por ser o estádio usado pelo Carolina Hurricanes, time de hóquei no gelo da National Hockey League.

Ver também 
 Bank of America Stadium
 Charlotte Motor Speedway
 Spectrum Center

Ligações externas 
Página oficial

Estádios dos Estados Unidos